Мета Вильямовна Ваннас-Янголенко (, 9 января 1924, д. Сууремыйза, остров Хийумаа, Эстония — 25 ноября 2002, Таллин) — советский государственный и партийный деятель, заместитель председателя Президиума Верховного Совета ЭССР в 1975—1985, в мае — июле 1978 г. — председатель Президиума ВС ЭССР.

Биография

Детство 
Родилась в большой семье Вильема и Марты (в девичестве — Юргенсон) Ваннас, состоявшей из десяти человек. Отец занимался крестьянским хозяйством и работал заведующим местной почтой. Родители с детства внушили Мете, что главное — жить для людей. Жили в нужде, например, первые туфли Мете были куплены в день её 15-летия. Живя на Хийумаа, отец надеялся, что при советской власти наступят лучшие времена в жизни эстонских крестьян, за что получил в деревне прозвище «Красный Вильем». С одобрения отца Мета в 1941 году вступила в ряды комсомола, работала старшей пионервожатой в лагере Саку. Позднее сестра стала председателем волкоома, а Мета — её помощницей. Когда в Хийумаа пришли немцы, отец только за свои убеждения был арестован, а 27 ноября 1941 года расстрелян в кярдласком приморском парке (в числе 34 арестованных).

Война 
В начале войны Мета уничтожала немецкие листовки, позже вступила в истребительный батальон. В ноябре она была арестована оккупационными властями и помещена в Кярдловскую тюрьму. Прикинувшись несмышлёной девушкой, избежала смертного приговора и получила 4 года тюрьмы. В тюрьму попали и её мать (получила 2 года тюрьмы) с сестрой Хилье (получила 4 года тюрьмы). 22 декабря была пешим строем отправлена в тюрьму в Хаапсалу, потом находилась в Ласнамяэской женской тюрьме, Центральной тюрьме Таллина и в тюрьме на Тартуском шоссе.

В августе 1944 года на судне Мета была отправлена в немецкий концлагерь Штутгоф, в котором содержалось временами до . Лагерь предназначался для уничтожения людей, там были газовые камеры и крематории.

Вот что об этом вспоминала сама Мета Ваннас:

Колонны смерти всё шли и шли в сторону газовой камеры. Газовая камера и крематорий находились рядом. Трупы перевозили в крематорий большими, специально для этого предназначенными телегами, которые толкало с десяток узников мужского лагеря. И днем и ночью из крематория выползал желтовато-коричневый, горьковатый, с едким запахом дым… Помню, как-то осенью 1944 года мы в очередной раз увидели проползающую мимо бараков телегу с трупами, среди которых я заметила молоденькую, крайне истощенную девушку. Её глаза были открыты, и когда наши взгляды встретились, она грустно улыбалась мне. Я крепко сжала мамину руку и воскликнула: „Смотри! Одна ещё жива!“ На что мама ответила: „Меточка, родная, так они ведь все живые“. Да, к крематорию катилась телега с живыми людьми.

(…) Проверка всегда сопровождалась какими-либо издевательствами. Например, садистка в эсесовском мундире считала: «Айн, цвай, драйф, фир, фюнф». Каждая пятая получала плетью по голове. Староста или писарь блоков должны были записывать удары. Для получения конечного результата количество ударов умножали на пять и легко высчитывали, сколько заключенных построилось на поверку. Однажды, оказавшись пятой в пятом ряду, я закрыла глаза в ожидании удара. Это взбесило фашистку: „Ах, ты, свинья, глаза закрываешь!“ Она стегала меня, пока я не упала, а после этого била ещё и ногами. Решив, что я мёртвая, меня бросили к трупам. Если бы в этот момент мимо меня проезжала телега, отвозившая умерших, я бы оказалась в крематории. К счастью, построение вскоре закончилось, и мама с сестрой, а также несколько друзей, заметив, что я ещё дышу, вытащили меня из кучи трупов, спрятали, лечили и кормили до тех пор, пока не поставили на ноги».

Партийная жизнь 
В марте 1945 года узники концлагеря в немецком городе Бругсдорфе были освобождены советскими танкистами. Офицер-танкист Михаил Петрович Янголенко нашёл Мету Ваннас полуживую, с номером 79631-Э. Он вылечил и выходил её, позднее, в 1947 году они поженились. Пребывание в лагере определило дальнейшую жизнь девушки.

После войны Мета Янголенко окончила вечернюю школу, позднее в Москве — Высшую партийную школу. Сразу после войны работала на Хийумаа, секретарем Курессаареского волостного комитета комсомола Эстонии, потом как способный работник была выдвинута на работу в Хийумааский уездной комитет ЛКСМ Эстонии. В 1949 году стала членом Коммунистической партии. Впоследствии перешла на партийную работу, в 1957—1960 годах — секретарь Йыхвиского райкома Компартии Эстонии.

В апреле 1960 года М. В. Янголенко была переведена в Нарву и избрана председателем исполкома городского Совета, на этой должности находилась до 1969 года. В этот период в городе продолжалось строительство электростанций (Эстонской и Прибалтийской ГРЭС) и многих других объектов. В 1965 году за эти заслуги Янголенко была награждена орденом Ленина.

Государственная деятельность 
В начале 1969 года М. В. Янголенко была переведена в Таллин, где возглавила только что созданное Министерство бытового обслуживания, министром проработала 6 лет. В 1975 году её избрали заместителем председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, на этой должности находилась до 1985 года. С 25 мая по 26 июля 1978 года временно исполняла обязанности председателя Президиума ВС. Была членом Комитета женщин, членом Советского комитета ветеранов войны, председателем республиканской секции бывших узников фашизма.

Награды 

 Орден Ленина
 Орден «Знак Почета»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «За трудовую доблесть»

Сочинения 
 Ваннас М. Мы вернулись из смерти. Пер. с эст. В. Алексеева. — Таллин: Ээсти раамат, 1983 — 112 с., 7 л. илл, 1 карт.

Литература 
 Ида Оскар. Ты — нарвитянин, и гордиться ты вправе городом своим. Нарва: О. Ида, 2002.

Примечания 

Председатели Нарвского горисполкома
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Председатели Президиума Верховного Совета Эстонской ССР
Заместители Председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР
Функционеры ВЛКСМ
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Делегаты XXIII съезда КПСС